Allen Lake ist der Name folgender Seen 

in Kanada:
 Allen Lake (Nordwest-Territorien)

in den Vereinigten Staaten:

 Allen Lake (Arizona)
 Allen Lake (Clay County, Arkansas)
 Allen Lake (Phillips County, Arkansas)
 Allen Lake (Indiana)
 Allen Lake (Kansas)
 Allen Lake (Louisiana)
 Allen Lake (Cass County, Michigan)
 Allen Lake (Gogebic County, Michigan)
 Allen Lake (Hillsdale County, Michigan)
 Allen Lake (Iosco County, Michigan)
 Allen Lake (Jackson County, Michigan)
 Allen Lake (Lenawee County, Michigan)
 Allen Lake (Mason County, Michigan)
 Allen Lake (Oakland County, Michigan)
 Allen Lake (Clearwater County, Minnesota)
 Allen Lake (Cook County, Minnesota)
 Allen Lake (Crow Wing County, Minnesota)
 Allen Lake (Itasca County, Minnesota)
 Allen Lake (Mahnomen County, Minnesota)
 Allen Lake (Mississippi)
 Allen Lake (New Mexico)
 Allen Lake (Oklahoma)
 Allen Lake (Anderson County, Texas)
 Allen Lake (Brazos County, Texas)
 Allen Lake (Rusk County, Texas)
 Allen Lake (Duchesne County, Hayden Peak, Utah)
 Allen Lake (Duchesne County, Mount Emmons, Utah)
 Allen Lake (Washington)
 Allen Lake (Iron County, Wisconsin)
 Allen Lake (Lincoln County, Wisconsin)
 Allen Lake (Wyoming)

Siehe auch:
 Allens Lake